

Astronomia
 1243 Pamela – asteroide della fascia principale

Letteratura
Pamela, o la virtù premiata – romanzo di Samuel Richardson
Pamela II – romanzo di Samuel Richardson, seguito del precedente

Musica
Pamela – farsa per musica di Giuseppe Farinelli
Pamela – brano musicale dei Toto

Onomastica
Pamela – nome proprio di persona italiano femminile

Televisione
Pamela – personaggio della serie televisiva Visitors

Altro
Pamela – esperimento di fisica delle particelle elementari su satellite
Pamela – cappello di paglia femminile a forma di cono